Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1948 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Osborne duPont je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Louise Brough (finale)
 Doris Hart (četrtfinale)
 Margaret Osborne duPont (prvakinja)
 Pat Canning Todd (polfinale)
 Shirley Fry (tretji krog)
 Beverly Baker (četrtfinale)
 Gussy Moran (polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1948